Die Libéma Open 2018 waren ein Tennisturnier der Herren in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie ATP World Tour 250 war Teil der ATP World Tour 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 zeitgleich zum Turnier in Stuttgart statt.

Titelverteidiger waren Gilles Müller im Einzel und die Paarung Łukasz Kubot/Marcelo Melo im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 612.755 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 686.080 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt. In dieser qualifizierten sich vier Spieler. Außerdem zogen drei Lucky Loser ins Hauptfeld ein.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch